La saison 2015-2016 de Liga Adelante est la quatre-vingt-cinquième édition de la deuxième division espagnole. Les vingt-deux clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-et-un autres. En fin de saison, les deux premiers du classement final sont promus en Liga BBVA alors que les clubs classés entre la  et la  disputent les play-offs pour déterminer la troisième équipe promue. En bas de classement, les quatre derniers sont relégués et remplacés par les quatre meilleures formations de Segunda División B.

L'Athletic Bilbao B, équipe réserve de l'Athletic Bilbao ne peut pas être promue en Liga BBVA. En revanche, elle peut être reléguée en troisième division si elle termine en bas du classement.

Vingt-deux équipes participent à ce championnat :

 les trois derniers de la Liga BBVA 2014-2015 ;
 les trois équipes perdantes des barrages de promotion de la saison dernière ;
 les douze équipes classés de la  à la  de la saison dernière ;
 les quatre promus de Segunda División B 2014-2015.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Tableau des rencontres

Barrages de promotion

Demi-finale

du classement -  du classement

du classement -  du classement

Finale

Vainqueur Demi-finale 1 - Vainqueur Demi-finale 2

Évolution du classement

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Récompenses mensuelles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne de football D2
 Liga BBVA 2015-2016

Lien externe 
  Site officiel

2015-2016
Espagne M2
Championnat M2
Football M2